FLT steht als Abkürzung für:

 Fairlight (Gruppe), eine US-amerikanische Warez-Gruppe
 fms-like tyrosine kinase 1 (FLT-1) ist eine Tyrosin-Kinase, die bei der Entstehung der Präeklampsie bei Schwangeren eine Rolle spielt
 Football League Trophy, ein Pokalwettbewerb im englischen Fußball
 Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, ehemalige Forschungseinrichtung mit Sitz in Berlin-Buch
 Front de Libération Témoust, eine paramilitärische Organisation in Niger
 Fédération Luxembourgeoise de Tennis
 Faculdade Luterana de Teologia, eine lutherische Hochschule in Brasilien

Abkürzung